Aforado y aforada, participios del verbo aforar, pueden referirse a:

 Aforado, persona que goza de un fuero o privilegio tal como:
 Fuero parlamentario
 Fuero eclesiástico
 Fuero militar
 Fuero universitario
 Aforamiento jurídico en España.
 Aforada, en teatro, espacios abiertos a los lados de la escena, que se regulan con bambalinas o forillos.

Sierra Aforada, en la provincia de Alicante, España.

Enlaces externos